Первый дивизион 2007/2008 годов () — 52-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 10 августа 2007 года и закончился 18 апреля 2008 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Нидерландов 2007/08 на сайте rsssf.com 

2007/2008
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008